Propiedad colectiva o propiedad común puede referirse a:
Propiedad comunal
Propiedad comunitaria
Comunidad de bienes
Multipropiedad
Sociedad colectiva
Cooperativa
Sociedad en comandita
Colectivización
Colectivismo
Autogestión